О́зеро — деревня в составе Беласовского сельсовета городского округа Семёновский.

Деревня образовалась в середине XVII века.

В деревне есть железнодорожная станция ГЖД, также называется Озеро.

Население

Примечания

Фотографии 
 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский